Der Volkswagen Card Cup – Damen Grand Prix 1993 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Damen in Leipzig. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 27. September bis 3. Oktober 1993 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Jana Novotná mit 6:2 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Gigi Fernández / Natallja Swerawa mit 6:3 und 6:2 gegen Larisa Neiland / Jana Novotná.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Leipzig